El término Lestrove puede hacer referencia a:

 Lestrove (Dodro), aldea española de la parroquia civil de Dodro, municipio de Dodro, provincia de La Coruña, España.
 Lestrove (Trazo), aldea española de la parroquia civil de Benza, municipio de Trazo, provincia de La Coruña, España.